

Села:
 Вільховець — Київська область, Богуславський район
 Вільховець — Львівська область, Львівський район
 Вільховець — Тернопільська область, Тернопільський район, колишній (до 2020 року) Бережанський район
 Вільховець — Тернопільська область, Борщівський район
 Вільховець — Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район
 Вільховець — Хмельницька область, Новоушицький район
 Вільховець — Черкаська область, Звенигородський район

Річки:
 Вільховець — річка в Тернопільській області, Україна, ліва притока Стрипи
 Вільховець — річка в Тернопільській області, Україна, ліва притока Дністра

Вільховець () — село, Мінська область, Логойський район

Вільховець () — лемківське село у Підкарпатському воєводстві

Див. також 
 Ольховець